De (FEB) Eredivisie Play-offs 2004 was de nacompetitie van het seizoen 2003–04 van de Basketbal-Eredivisie. De play-offs begonnen op zaterdag 24 april 2004. MPC Capitals uit Groningen werd landskampioen, door Tulip Den Bosch in de finale met 4–2 te verslaan.

Deelnemers
 EiffelTowers uit Nijmegen
 Demon Astronauts uit Amsterdam
 MPC Capitals uit Groningen
 Tulip Den Bosch uit 's-Hertogenbosch
 Landstede Basketbal uit Zwolle
 Omniworld uit Almere
 Cape Holland uit Den Helder
 Solskin uit Weert

Tabel

Kwartfinales

Nijmegen - Weert

Amsterdam - Den Helder

Groningen - Almere

Den Bosch - Zwolle

Halve Finales

Nijmegen - Den Bosch

Amsterdam - Groningen

Finale: Den Bosch - Groningen

2003/2004
Basketbal in 2004